Света Милутиновић је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1951. || Мајор Баук || Четницки подофицир
|-
| 1954. || Стојан Мутикаша || Отац
|-
| 1955. || Шолаја || /
|-
| 1957. || Зеница || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1966. || Орлови рано лете || /
|}

Руководилац продукције 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е
|-
| 1949. || Мајка Катина || /
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци